GŠ je kratica, ki lahko pomeni:
 generalštab
 glasbena šola

Glej tudi